Stasin puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Stasin, Voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).
 Stasin, Gmina Konopnica, en el voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Stasin, Gmina Wojciechów, en el voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Stasin, Gmina Chodel, en el voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Stasin, Gmina Józefów nad Wisłą, en el voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Stasin, condado de Siedlce, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Stasin, condado de Sokołów, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Stasin, condado de Wyszków, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Stasin, Voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).

Enlaces externos